IBF steht als Abkürzung für:

 Ignatz Bubis Frankfurt, ein Privatlabel hochwertiger mechanischer Uhren des Schmuckhändlers Ignatz Bubis
 Institut für Bildsame Formgebung an der RWTH Aachen
 Institut für Bank- und Finanzgeschichte in Frankfurt am Main
 Intelligenz Basis Faktoren, eine Familie von IQ-Tests, siehe Intelligenztest
 International Badminton Federation, heute Badminton World Federation, Weltverband in der Sportart Badminton
 International Bandy Federation, frühere Bezeichnung der Federation of International Bandy
 International Bankers Forum, ein Berufsfachverband des Bankgewerbes
 International Bertelsmann Forum, eine Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung
 International Biodanza Foundation
 International Bookseller-Federation
 International Bowling Federation
 International Boxing Federation, ein Boxverband, der offizielle Kämpfe ausrichtet und die IBF-Weltmeistertitel im Profiboxen verleiht
 International Budo Federation
 Internationaler Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach–Budapest
 Ionenbilanzfehler, Plausibilitätsprüfung der wasserchemischen Analyse, siehe Wasseranalyse #Ionenbilanzfehler

IBF